Världsmästerskap 1965 kan avse:

 Formel 1-VM 1965
 Roadracing-VM 1965
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1965
 Världsmästerskapen i konståkning 1965
 Världsmästerskapen i skidskytte 1965
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 1965
 Världsmästerskapet i handboll för damer 1965
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1965